Негрие () — французская фамилия.

Известные носители 
 Франсуа-Оскар де Негрие (1839—1913) — французский военачальник, генерал.
 Патрик Негрие (род. 1956) — французский философ, эзотерик, автор книг и публикаций по масонологии.